Europese weg 25, een Europese weg
 E25 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de Sämisch varianten van deze schaakopening
 E-25 Duits prototype tank